

W Polsce 
 Miejscowości i ich części 

 Inne
 Grabowiec – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim
 Grabowiec – gromada w powiecie hrubieszowskim
 Grabowiec – gromada w powiecie iłżeckim

 Grabowiec – poprzednia nazwa osady Grabówiec w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Grabowiec – zlikwidowana wąskotorowa towarowa stacja kolejowa we wsi Grabowiec
 Grabowiec – szczyt w Karkonoszach

Miejscowości na Ukrainie 
 Grabowiec – wieś na Ukrainie w rejonie bohorodczańskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Grabowiec – wieś na Ukrainie w rejonie kamioneckim obwodu lwowskiego
 Grabowiec – wieś na Ukrainie w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego
 Grabowiec – wieś na Ukrainie w rejonie borszczowskim obwodu tarnopolskiego
 Grabowiec – wieś na Ukrainie w rejon tarnopolski obwodu tarnopolskiego

Inne 
 Grabowiec – polski herb szlachecki

Zobacz też 
 Dekanat Grabowiec
 Grabowiec-Góra
 Grabówiec
 Gromada Grabowiec
 Lądowisko Grabowiec
 Rezerwat przyrody Grabowiec
 Hraboweć